«Мы» — фильмы:
 «Мы» — немецкий (ФРГ) научно-фантастический фильм 1982 года.
 «Мы» — советско-британский документальный сериал 1989 года режиссёра Ю. Подниекса, о процессе развала СССР.
 «Мы» — американский фильм ужасов 2019 года.
 «Мы» — российский фантастический фильм 2022 года.

См. также 
 «МЫ. Верим в любовь» — фильм певицы Мадонны.